Rentzel ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Rentzel (1772–1832), deutscher Jurist, Oberaltensekretär und Ratsherr der Freien und Hansestadt Hamburg

 Johann Rentzel († 1544), deutscher Kaufmann, Oberalter und Ratsherr
 Johann Rentzel der Jüngere (* 1569, † 1631), Hofgerichtsadvokat in Leipzig
 Kaspar Friedrich von Rentzel (1741–1817), königlich preußischer Generalmajor und zuletzt Kommandant der Festung Minden

Siehe auch:

 Rentzell
 Renzel